La Carolina kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Carolina (ort i Argentina), San Luis,

Mexiko 

 La Carolina, Coahuila, San Pedro, 
 La Carolina, Veracruz, Sochiapa,

Nicaragua 

 La Carolina, ö i ögruppen Isletas de Granada, Granada,

Spanien 

 La Carolina (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar